't Heike (dorp), onofficiële naam voor St. Willebrord
't Heike (parochie), naam van een parochie in het centrum van Tilburg, aan het westeinde van de Heuvelstraat (de Heikese kerk is de oudste van Tilburg)